J’irai cracher sur vos tombes (dt. Ich werde auf eure Gräber spucken) ist der Titel folgender Werke :
 Ich werde auf eure Gräber spucken (frz. J’irai cracher sur vos tombes), Roman von Vernon Sullivan, dem Pseudonym von Boris Vian, der erstmals 1946 im Verlag Le Scorpion erschien
 J’irai cracher sur vos tombes (Film) (dt. Titel Auf euren Hochmut werde ich spucken), Filmdrama von Michel Gast aus dem Jahr 1959, Verfilmung des gleichnamigen Romans von Boris Vian
 J’irai cracher sur vos tombes (Theaterstück), Theateradaption von Boris Vians Roman

fr:J'irai cracher sur vos tombes (homonymie)